Germania
 Stammham – comune del circondario di Altötting, Baviera
 Stammham – comune del circondario di Eichstätt, Baviera